Nachleuchten bezeichnet:
 Das langsam abnehmende Leuchten bei der Abkühlung eines heißen, glühenden Festkörpers
 Leuchterscheinungen beim Verglühen eines wiedereintretenden Flugkörpers in die Erdatmosphäre
 die schweifartige nachklingende Leuchtspur bei Feuerkugeln (sehr hellen Sternschnuppen)
 das "Nachglühen" eines Gammablitzes im Frequenzbereich der Röntgen- und UV-Strahlung
 das Nachthimmelsleuchten (Airglow) in der Ionosphäre
 die Abkühlzeit bei starken Projektions- oder Glühlampen 
 bei Bildschirmen die kurze Verzögerung der Bildfolge
 verschiedene Erscheinungen der Lumineszenz und Phosphoreszenz.
 bei LEDs manchmal auftretendes, schwaches Nachleuchten, wenn nach dem Ausschalten des Stroms kleine induzierte Spannungen bestehen oder der Neutralleiter der Stromzuleitung nicht ganz spannungsfrei ist; bei Glühlampen machen sich solche kleinen Spannungen nicht bemerkbar.

Siehe auch:
 Glimmen (Begriffsklärung)
 Nachbild im Auge
 LCD-Memory-Effekt
 Glühwürmchen
 Leuchtende Nachtwolken